Bienville (Oise), municipi francès al departament de l'Oise.
 Bienville (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Bienville-la-Petite, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la.
 Parròquia de Bienville, parròquia de l'estat estatunidenc de Louisiana.
 Eurville-Bienville, municipi francès al departament de l'Alt Marne.